Havre kan syfta på

Havre – ett kraftigt och oftast högväxt gräs
Le Havre (brädspel) – ett brädspel som handlar om utvecklingen av den franska staden Le Havre

Geografi

Antarktis 

 Havre (berg),

Belgien 

 Havré, ort, Vallonien, Province du Hainaut,

Frankrike 

 Hâvre, vattendrag, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Le Havre - en stad i norra Frankrike

USA 

 Havre, Montana – countyhuvudort, Montana, Hill County, 

ru:Гавр (значения)